ślizg – manewr w lotnictwie polegający na ustawieniu osi podłużnej samolotu lub szybowca pod pewnym kątem (w płaszczyźnie poziomej) w stosunku do wektora jego prędkości powietrznej
 ślizg – stan jednostki pływającej, w którym składowa dynamiczna wyporu przeważa nad składową statyczną
 Ślizg (czasopismo)
 ślizg (Lipophrys pholis) – gatunek ryby

Zobacz też 
 ślizg na ogon – figura akrobacji lotniczej
 ślizgowate – rodzina ryb